Flöttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Bertrand Flöttmann (* 1946), deutscher Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut sowie Sachbuchautor
 Holger Flöttmann (* 1966), deutscher Computerspielentwickler und Unternehmer